

Localidades 
 Oco (Espanha) — município de Navarra
 Ocos — cidade da Guatemala

Pessoas 
 Dario II — originalmente chamado Oco
 Artaxerxes III — originalmente chamado Oco
 Oco (filho de Dario III) — nobre persa
 Oco (rei hérulo) — rei dos hérulos do 

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de história
Desambiguações de topônimos